Киро — топоним и южнославянский антропоним:
 Киро — в Южном Судане.
  — гора в Японии.
 Южнославянский антропоним
 Фамилия:
 Киро, Бачо (1835—1876) — болгарский писатель и революционер.